Francesco Maselli (1930-), un scénariste et réalisateur italien ;
 Titina Maselli (1924-2005), une peintre et scénographe italienne.